Biblioteca Catalana steht für:

 Biblioteca catalana (Marià Aguiló), von Marià Aguiló i Fuster und anderen herausgegebene Reihe von Klassikern in katalanischer Sprache
 Biblioteca catalana (Editorial Catalana), von dem Verlag Editorial Catalana herausgegebene Reihe von Literatur in katalanischer Sprache
 Biblioteca catalana (Universität Frankfurt am Main), Forschungs- und Präsenzbibliothek von Medien in katalanischer Sprache außerhalb der katalanischen Länder am Institut für Katalanistik der Universität Frankfurt am Main